457-мм 55-калиберное морское орудие — проект тяжёлого артиллерийского орудия, которое планировалось для установки на один из вариантов линкора Проекта 24. Планировалось создать самое мощное в своём калибре орудие с наиболее тяжёлым снарядом и наиболее высокой скоростью снаряда, а также с самой высокой дальнобойностью.

Предыстория 
Первым в стране проектом 18-дюймового орудия стало 457/45 орудие Обуховского Сталелитейного завода. По предварительным данным оно имело очень высокие для своего времени характеристики — вес снаряда 1586 кг со скоростью 890 м/с, то есть по дульной энергии должно было значительно превосходить все существовавшие на тот момент орудия — превосходило оно в том числе и орудие линкора Ямато, спроектированное в 1939 году, с весом снаряда в 1460 кг и начальной скоростью в 780 м/с, причём более слабое орудие Ямато имело дальность стрельбы до 45 км, то есть теоретически дальность стрельбы из русского 457/45 орудия могла достигнуть 50 км. Однако сам проект детально не прорабатывался — по крайней мере, чертежей не сохранилось.

Проектирование 
Первые наработки появились ещё в 1930-е годы, когда были предложены несколько вариантов линкора с 406-мм и 457-мм артиллерией главного калибра, самым большим из которых стал вариант с четырьмя счетверёнными 457-мм установками (также годом позднее были проекты линкоров и с орудиями ещё большего калибра — 500 и 530 мм). Но только в 1940-е годы, когда началось проектирование линейных кораблей Проекта 24, орудие было детально проработано в проекте.

В проекте вес снаряда мог составлять от 1580 до 1720 кг, вес заряда составлял 620 кг, начальная скорость снаряда варьировалась от 820 до 850 м/с, дальнобойность — от 49 до 52 км.

Сравнительная таблица 457-мм орудий разных стран:

 Различные источники дают различные данные по этому орудию, в связи с большим разнообразием снарядов для этого орудия в разные годы — 1920, 1921 и 1922.

Как видно из таблицы, советское орудие было наиболее поздним из 18-дюймовых орудий, но и наиболее мощным. Другие орудия имеют либо тяжёлый снаряд, но низкую начальную скорость, либо лёгкий снаряд, но высокую начальную скорость.

Иллюстрации 
ТТХ 457/55 орудия и арт. установки для него

См. также 
406-мм морская пушка Б-37

Источники 
А. М. Васильев, А. Б. Морин. Суперлинкоры Сталина. «Советский Союз», «Кронштадт», «Сталинград»

Корабельная артиллерия крупного калибра
Корабельная артиллерия СССР
Артиллерия калибра 460 мм